Milet peut faire référence à :

Toponyme 

 Milet (en grec ancien ) est une ancienne cité grecque d'Ionie.

Patronyme 

 Plusieurs personnalités liées à Milet : Cadmos de Milet, Hécatée de Milet, Thrasybule de Milet, Timothée de Milet, Aristodème de Milet, Denys de Milet, Thalès de Milet, Clytos de Milet…
Éric Milet (né en 1960), photographe et écrivain français ;
Félix Optat Milet (1838-1911), céramiste français ;
Iphigénie Milet de Mureau (1778-1862), peintre française ;
Louis Marie de Milet de Mureau (1751-1825), général et homme politique français de la Révolution et de l’Empire ;
Yves Milet-Desfougères (1934-2022), artiste-peintre et graveur français.

Patronyme français